Капустин, Григорий:
 Капустин, Григорий Григорьевич (1680—?) — рудознатец.
 Капустин, Григорий Иванович (1865—1925) — художник.